Toto je seznam obcí v departementu Loire ve Francii, jichž je celkem 327:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Loire